Eustace est un patronyme fréquent dans la Manche, en France ; il est d'origine grecque :  Eustáthios (qui se porte bien) ou  Eustáthios (qui porte de bons épis),  Eústachys en grec ancien.
À l'origine, deux prénoms différents en seraient à l'origine, de : 
 saint Eustache, martyr mort en 118 ;
 saint Eustace, abbé de Luxeuil au VIIe siècle.

 désigne :

Prénom 
 Eustace Lycett, artiste
 Eustace Mullins, essayiste américain.
 Eustace Fannin, joueur de tennis sud-africain.

Patronyme 
 Alan Eustace (1957-), ingénieur en informatique américain ;
 Arnhim Eustace (1944-), homme politique vincentais ;
 Jean Skey Eustace (1762-?), général américain ;
 John Eustace (1979-), footballeur anglais ;
 Joseph Eustace (1908-1996), gouverneur général de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Toponyme 
 Eustace, une ville située dans le Texas, aux États-Unis.

Homonymie
Homonymie de patronyme